Příjmení Provazník nosí více významných osobností:

 Alois Provazník (1856–1938) – český varhaník a hudební skladatel
 Anatol Provazník (1887–1950) – český hudební skladatel a varhaník
 Bedřich Provazník (1936–2007) – biskup skryté církve, kněz komunity Emmanuel
 František Provazník – rozcestník
 Jaroslav Provazník (1930–2023) – československý házenkář a reprezentant Československa
 Marie Provazníková (1890–1991) – náčelnice Sokola, která emigrovala přes Londýn do USA
 Václav Provazník (1914–2003) – ligový fotbalista a poté fotbalový trenér
 Věra Provazníková (* 1947) – česká básnířka, spisovatelka a výtvarnice

Související články 
 Provaz

Externí odkazy